Авице́нния () — род растений семейства Акантовые (ранее его обычно относили к семейству Вербеновые).

Авиценния названа Линнеем в честь знаменитого персидского врача Авиценны.

Описание 

Авиценнии — вечнозелёные деревья тропических стран с характерными листьями — беловатыми с нижней стороны, и с цветками, близко друг к другу сидящими.

Для авиценнии характерна вивипария — прорастание семени происходит в плоде, не потерявшим связь с материнским растением, но в отличие от многих других мангровых растений его проросток прорывает стенку плода лишь после его опадения.

Значение и применение 
Корою вида Avicennia nitida в Бразилии пользуются как дубильным средством.

Некоторые виды авиценнии иногда выращивают как комнатные растения, например,  и  — оба с блестящими листьями и розовыми цветками.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 8 видов:

Примечания 

Акантовые
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки